Куряк:

 Куряк (приток Большого Кизила) — река в Башкортостане.
 Куряк (приток Сима) — река в Челябинской области. 
 Куряк (сленг) — куриный помёт.